Otrasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Otrasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,26, long 28,17), 
 Otrasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,25, long 28,34), 
 Otrasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,78, long 28,19), 
 Otrasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Otrasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Otrasaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Otrasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,03, long 28,02), 
 Otrasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Otrasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,01, long 27,77), 
 Otrasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Otrasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,89, long 27,30), 

Robotskapade Finlandförgreningar